Са́ут-Ке́йнан () — топонимы в Северной Америке, восходящие к английской передаче слова Ханаан. В русском языке часто переводятся как Ю́жный Ханаа́н.

США
 Саут-Кейнан (Пенсильвания)

Канада
 Саут-Кейнан (Новая Шотландия)

См. также 
 Кейнан